Victor Bol (1990-1997) is een personage uit de Nederlandse televisieserie Oppassen!!!. Hij werd gespeeld door Hans Hoes.

Victor is geboren in 1956 en de zoon van opa Willem. Victor is als diplomaat werkzaam geweest in Brussel in het Europees Parlement. Hij reist elke dag van Rotterdam naar Brussel, maar blijft soms ook in Brussel overnachten in een hotel. Hierdoor verschijnt hij niet in alle afleveringen. Hij vertrekt voor zijn werk naar Parijs en Moskou en uiteindelijk naar Jemen, aan het einde van de serie werkt hij in Den Haag. Bij bruiloften en andere grote gelegenheden verscheen hij ook niet meer door vertragingen. Uiteindelijk verscheen hij door zijn werk niet meer in de serie.

Victor heeft een keer een affaire gehad met een collega uit Brussel.

Burgerlijke Staat
 Gehuwd met Simone Bol-Buys
 Woonachtig in Den Haag
 Eén dochter en één zoon
 Eén kleinzoon

Uiterlijke kenmerken
 Kort zwart haar
 Altijd gekleed in kostuum

Stamboom

Victor Bol